Varv kan syfta på:

Varv (vinkelenhet)
Varv per minut
Skeppsvarv
Varv, Motala kommun – en småort
 Varvs socken, Östergötland –  socken i Östergötland i Aska härad
 Varvs landskommun, Östergötland – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1952
Varvs kyrka i Varvs socken, Västergötland